Джо Джо́нсон:

 Джо Джонсон (; нар. 1952) — британський професійний гравець у снукер.
 Джо Джонсон (; нар. 1971) — британський політик-консерватор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок